Die Gerry Weber Open 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Juni 2016 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die AEGON Championships gespielt, die genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer. Im Doppel waren Raven Klaasen und Rajeev Ram die Titelverteidiger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.700.610 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.826.275 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 12. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Halle (Westf.)